Pyrgulina är ett släkte av snäckor. Pyrgulina ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pyrgulina